Partito Nazionale del Popolo – partito politico del Bangladesh
 Partito Nazionale del Popolo – partito politico del Ghana
 Partito Nazionale del Popolo – partito politico della Giamaica
 Partito Nazionale del Popolo – partito politico dell'India